Kühnlein ist der Familienname folgender Personen:

 Franky Kühnlein (* 1988), deutscher Musiker und Schauspieler
 Michael Kühnlein (* 1967), deutscher Lehrer und Philosoph